Papke är ett efternamn som burits av bland andra

 Christian Papke (1634–1694) tysk-svensk biskop och rektor för Lunds universitet
 Jeremias Papke (1672–1755) tysk matematiker och evangelisk teolog
 Carl Papke (1687–1740) svensk biskop
 Ulrich Papke (född 1962) tysk kanotist